Koření může mít více významů:

 obecný význam
 koření – přísady do potravin
 Nové koření – sušené plody pimentovníku pravého, pocházejícího z Jamajky

 v kultuře
 Koření (pořad) – publicistický pořad TV Nova

Související články 
 kořen, kořen (rozcestník)